Hur Jin-ho (1963-), un réalisateur et scénariste sud-coréen.

Hur peut désigner :
 Hur, un membre de la communauté des Hurs, une communauté musulmane soufie originaire de la province du Sind.

 Hur, personnage biblique
 Hurs, une divinité de la mythologie slave.